Световното първенство по футбол за младежи 2013 е деветнадесетото издание на Световното първенство по футбол за младежи, организирано от ФИФА. На 3 март 2011, за домакин на турнира бе избран Турция, който побеждава квотите на Обединените арабски емирства и Узбекистан.

За първи път, двата най-успешни отбори в турнира Аржентина и Бразилия не успяха да се класират, като за Бразилия това е вторият път, когато не се класират (първия е през 1979).

Стадиони

Квалификации 

1.Отборът участва за първи път в турнира.

Групова фаза 
Всички часове са в местно време (UTC+3)

Група А

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Класиране на завършилите на трето място 
Четирите най-добри отбора между завършилите на трето място ще бъдат определени по:
 спечелени точки;
 голова разлика;
 вкарани голове;
 жребий от Организационния комитет на ФИФА.

Елиминационна фаза

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

Световни първенства по футбол
Футбол в Турция